Kattenstaart kan verwijzen naar een plantengeslacht met de naam:
Acalypha
Amarant (geslacht)
Liatris
Lythrum

In de volksmond wordt de naam ook gebruikt voor de soort Heermoes.